BAE Hawk
 MIM–23 Hawk
 Hawk (együttes)